Ambrosoli ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Ambrosoli (* 1941), Schweizer Unternehmerin, Mäzenin, Gründerin und Präsidentin der Pierino Ambrosoli Foundation und Filmregisseurin
 Francesco Ambrosoli (1797–1868), italienischer Pädagoge, Philologe und Schriftsteller
 Giorgio Ambrosoli (1933–1979), italienischer Rechtsanwalt, 1979 ermordet 
 Pierino Ambrosoli (1905–1975), Schweizer Unternehmer